Argentan Intercom est une communauté de communes française, située dans le département de l'Orne et la région Normandie.

Historique 
La communauté de communes est créée le  par fusion des communautés de communes du Pays d'Argentan, de la Plaine d'Argentan Nord et de la Vallée de la Dives.

Elle fusionne à nouveau le , cette fois avec la communauté de communes des Courbes de l'Orne et la communauté de communes du Pays du Haras du Pin. La nouvelle intercommunalité conserve le nom dArgentan Intercom.

Territoire communautaire

Géographie 
Située dans le centre du département de l'Orne, la communauté de communes Argentan Intercom regroupe 49 communes et s'étend sur .

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Compétences

Politique et administration 
L'ancien président de la communauté de communes du Pays d'Argentan et président du conseil régional de Basse-Normandie, Laurent Beauvais, a été élu président de la nouvelle communauté de communes le . Il est réélu à la suite du renouvellement du conseil le . Il est à nouveau élu après la fusion du . Le 15 juillet 2020, Frédéric Leveillé, actuel maire d'Argentan, devient à son tour président.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des intercommunalités de l'Orne

Liens externes 
 
  Arrêté préfectoral du 16 novembre 2016 (statuts et compétences, p. 3 à 12)

Communauté de communes dans l'Orne
Argentan